Przepióry (Odontophorinae) – podrodzina ptaków z rodziny przepiórowatych (Odontophoridae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w obu Amerykach.

Systematyka 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Rhynchortyx – jedynym przedstawicielem jest Rhynchortyx cinctus – przepiór rdzawolicy
 Oreortyx – jedynym przedstawicielem jest Oreortyx pictus – przepiór ozdobny
 Dendrortyx 
 Philortyx – jedynym przedstawicielem jest Philortyx fasciatus – przepiór prążkowany
 Colinus 
 Callipepla 
 Cyrtonyx 
 Dactylortyx – jedynym przedstawicielem jest Dactylortyx thoracicus – przepiór kreskowany
 Odontophorus

Kladogram 
Fragment kladogramu (uproszczony) obejmujący rodzaje z podrodziny Odontophorinae:

Przypisy 

Przepiórowate